Persoon
 Nicolaus Cruquius, een Nederlandse waterbouwkundige en cartograaf

Gebouwen
 Gemaal De Cruquius, een gemaal in de Haarlemmermeer (Noord-Holland)

Geografie
 Cruquius (Haarlemmermeer), een dorp in de gemeente Haarlemmermeer (Noord-Holland)
 Cruquius-Oost, een buurtschap in de gemeente Haarlemmermeer (Noord-Holland)
 Cruquius (Amsterdam), een buurt in Amsterdam (Noord-Holland), onderdeel van het Oostelijk Havengebied
 Een aantal straten en wegen is naar Nicolaas Cruquius vernoemd, zie Cruquiusstraat of -weg
 Cruquiusweg (Amsterdam), weg in het Oostelijk Havengebied in Amsterdam
 Cruquiusstraat (Amsterdam), straat in Amsterdam, vernoemd naar bovenstaande
 Cruquiuskade, kade in Amsterdam nabij de straat